Фантасмагорія:

 Фантасмагорія — вид спектаклю.
 «Фантасмагорія» — анімаційний мультфільм французького аніматора Еміля Коля.